Die Konzum Croatia Open Umag 2015 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 26. Juli 2015 in Umag stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Bogotá die Claro Open Colombia und in Båstad die SkiStar Swedish Open ausgetragen, die genau wie die Konzum Croatia Open Umag Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Der Titelverteidiger im Einzel Pablo Cuevas nahm nicht erneut am Turnier teil. Dominic Thiem gewann nach seinem Turniersieg in Nizza seinen zweiten Titel des Jahres bzw. seiner Karriere. Im Finale setzte er sich gegen João Sousa mit 6:4, 6:1 durch. Im Doppel waren František Čermák und Lukáš Rosol im Vorjahr erfolgreich. Nur Rosol nahm erneut (mit Rameez Junaid) teil und schied im Halbfinale gegen die späteren Turniersieger Máximo González und André Sá aus. Diese besiegten im Finale Mariusz Fyrstenberg und Santiago González mit 4:6, 6:3, [10:5]. Sie gewannen damit ihren zweiten bzw. zehnten Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 439.405 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 494.310 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Konzum Croatia Open Umag 2015 fand vom 18. bis 20. Juli 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Konzum Croatia Open Umag 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 105 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 104 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Umag